Afsa ist der Name von:
 Afsa (Steinmetz), einem nabatäischen Steinmetzen (1. Jh.)

AFSA steht als Abkürzung für:
 Armed Forces Security Agency, ehemaliger US-amerikanischer Geheimdienst
 ASFA, ein spanisches Zugbeeinflussungssystem  

AFSA